Anna Iwaszkiewicz (ur. 1897, zm. 1979) – polska pisarka i tłumaczka,  żona pisarza Jarosława Iwaszkiewicza
 Anna Iwaszkiewicz (ur. 1955, zm. 2008) – polska producentka filmowa